Сиага («совет», «собрание»; ) — библейский ветхозаветный персонаж, чьи потомки из нефинеев возвратились из плена вместе с Зоровавелем. В  называется Сия.
 Сиага, Эдвард (1930—2019) — ямайский политический и государственный деятель, премьер-министр (1980—1989).

Примечания